Brian Humphries (enginyer): enginyer de so britànic
 Brian Humphries (empresari): CEO de Cognizant Technologies
 Brian Humphries (aviació): president i CEO de l'European Business Aviation Association